Фрайтаг може да се отнася за:
 Густав Фрайтаг (1816 – 1895), германски писател;
 Херта Фрайтаг (1908 – 2000), австрийско-американска математичка.